Ка́льман Ко́вач (; , Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист.

Карьера

Национальная сборная 
Ковач дебютировал за сборную Венгрии в 1982 году и в период с 1982 по 1995 год, сыграл в 56 матчахи забил 19 голов. Участник чемпионата мира 1986 в Мексике, где Венгрия, неудачно сыграв, не смогла выйти из группы.

Достижения 
 «Гонвед»
 Чемпион Венгрии: 1984, 1985, 1986, 1988, 1989
 Кубок Венгрии: 1985, 1989
 «АПОЭЛ»
 Чемпион Кипра: 1996
 Кубок Кипра: 1996
 Суперкубок Кипра: 1996

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК АПОЭЛ